Western & Southern Open 2020 в женском одиночном разряде — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Цинциннати (США) на открытых грунтовых кортах. Нынешний 92-й турнир. С 2009 года турнир относится к серии Турниров WTA Premier 5 с призовым фондом более 2 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде. В текущем году из-за пандемии COVID-19 турнир проходил с 20 по 28 августа 2020 года в Национальном Теннисном Центре USTA Billie Jean King в Нью-Йорке, США.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 17 августа 2020 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Ким Клейстерс
  Кэти Макнейли
  Наоми Осака
  Слоан Стивенс
  Винус Уильямс
Теннисисты, победители квалификации:
  Кэтрин Беллис
  Осеан Додан
  Лейла Анни Фернандес
  Кирстен Флипкенс
  Анна Калинская
  Анн Ли
  Кристина Макхейл
  Джессика Пегула
  Аранча Рус
  Лаура Зигемунд
  Джил Тайхман
  Вера Звонарёва
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Дарья Касаткина

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Официальный сайт турнира 

Цинциннати